2 miejscowości w Polsce:
 Turznica – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Turznica – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Police